Paulo Armando, nasceu no Rio Grande do Sul em 1918. Poeta brasileiro.

Obras
 Madrugada
 Desespero
 Diagrama

Referência
 A literatura no Brasil de Afrânio Coutinho publicado em 1955, citado na página 676.
 O livro de Antonio de Antonio Carlos Villaça publicado em 1974 com 183 páginas, citado na página 147.
 Obras-primas da lírica brasileira de Manuel Bandeira, Edgard Cavalheiro e Arthur Lee-Francis Askins de 1957 com 421 páginas, citado na página 401.
 Panorama da nova poesia brasileira de Fernando Ferreira de Holanda de 1951 com 239 páginas, citado na página 76.

Poetas do Rio Grande do Sul